Чемпионшип Английской футбольной лиги 2020/2021 () — 17-й сезон Чемпионшипа в его текущем формате и 29-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 8 мая 2021 года.

Команды-участники 
В турнире приняли участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Чемпионшип 
Вышли из Лиги 1
 Ковентри Сити
 Ротерем Юнайтед
 Уиком Уондерерс

Выбыли из Премьер-лиги
 Борнмут
 Уотфорд
 Норвич Сити

Выбывшие из Чемпионшипа 
Вышли в Премьер-лигу
 Лидс Юнайтед
 Вест Бромвич Альбион
 Фулхэм

Выбыли в Лигу 1
 Чарльтон Атлетик
 Уиган Атлетик
 Халл Сити

Стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы 
 Первые матчи

 Ответные матчи

Финал

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020
Англия 2
2